Са́вкино — название населённых пунктов в России:

 Савкино — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Савкино — посёлок в Ленском районе Архангельской области.
 Савкино — село в Белебеевском районе Башкортостана.
 Савкино — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Кубенское сельское поселение.
 Савкино — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Сосновское сельское поселение.
 Савкино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Савкино — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Савкино — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Савкино — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Савкино — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Савкино — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Савкино — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Савкино — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Савкино — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Савкино — село в Баганском районе Новосибирской области.
 Савкино — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Савкино — деревня в Бежаницком районе Псковской области, Бежаницкое сельское поселение.
 Савкино — деревня в Бежаницком районе Псковской области, Чихачёвское сельское поселение.
 Савкино — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Савкино — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Савкино — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Савкино — деревня в Духовщинском районе Смоленской области, упразднена в 2010 г.
 Савкино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Савкино — деревня в Ясногорском районе Тульской области.
 Савкино — посёлок в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 Савкино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Савкино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Савкино — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Савкино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также